Les Bruins de Minneapolis  sont une équipe professionnelle de hockey sur glace qui évolue dans la Ligue centrale professionnelle de hockey (CPHL) de 1963 à 1965. Elle est issue du déménagement des Frontenacs de Kingston de l'Eastern Professional Hockey League qui cesse ses activités en 1963 ; il déménagent à Oklahoma City en 1965 et deviennent les Blazers d'Oklahoma City qui existe jusqu'en 1977. Durant ses deux ans d'activité, l'équipe sert de club-école aux Bruins de Boston de la Ligue nationale de hockey dont elle arbore le logo. Hébergée dans la Minneapolis Arena, la franchise accueille  spectateurs en 1963-64, soit une moyenne de  par match puis  spectateurs en 1964-1965 soit  par match.

Saisons

Joueurs 
En deux ans d'existence, les Bruins de Minneapolis ont vu évoluer 45 joueurs sous leurs couleurs.

Références 

Club de hockey sur glace au Minnesota
Club sportif à Minneapolis
Bruins de Minneapolis
Minneapolis